Carlos Condit (1984- ), un professionnel de Mixed Martial Arts
Cecelia Condit (1947-), réalisatrice américaine et féministe de films expérimentaux
 Gary Condit (1948- ), un représentant américain
  (1755, Orange - 1834, Orange) 
  (1941- ), un homme d'affaires américain 
  (1778, Orange - 1861, Newark)